Francisco Aranda, est un homme politique espagnol né le . Il est membre du Parti des socialistes de Catalogne (PSC) et a été élu député de la circonscription de Barcelone lors des élections générales d'.

Biographie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Circonscription électorale de Barcelone
 Députés de la XIIIe législature de l'Espagne
 Députés de la XIVe législature de l'Espagne

Liens externes 
 

Naissance en juin 1977
Personnalité politique espagnole du XXIe siècle
Personnalité du Parti des socialistes de Catalogne
Député de la province de Barcelone
Député espagnol de la XIIIe législature
Député espagnol de la XIVe législature